De Palestina Cup 1973 is het tweede toernooi van de Palestina Cup dat werd gehouden van 11 augustus tot en met 26 augustus 1973. Het toernooi was een vervanger voor de Arab Nations Cup, dat werd niet gehouden tussen 1966 en 1985. Tunesië won door in de finale Syrië te verslaan met 4–0.

Geplaatste teams

Groepsfase

Groep A
Omdat niet alle uitslagen zeker zijn is in de stand alleen het aantal punten opgenomen.

Groep B
Omdat niet alle uitslagen zeker zijn is in de stand alleen het aantal punten opgenomen.

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in 1973
Voetbal in Libië